Burwell kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Burwell, Lincolnshire, ort, England, 
 Burwell, Cambridgeshire, ort,

USA 

 Burwell, Nebraska, countyhuvudort, Garfield County,